Хазза́н, хаза́н, хазн (иуд.-арам. , также ), ка́нтор ( — «певец»), шали́ах цибу́р ( — «посланник общины»), сокращённо шац — еврей, ведущий богослужение в синагоге. В ортодоксальном иудаизме хаззанами являются только мужчины, однако в иных направлениях иудаизма эту роль может исполнять и женщина.

Члены общины тихо читают молитвы, а затем хаззан вместе с общиной повторяет их напевным речитативом и многие места поёт. Хаззана избирают из членов общины, при этом, согласно требованиям галахи хаззан должен досконально знать литургию, обладать красивым и сильным голосом и подобающей внешностью, характеризоваться безупречным поведением. Также желательно, чтобы он находился в браке.

Многие выдающиеся хаззаны ведут активную концертную деятельность. Например, кантор Гершон Сирота выступал перед императором Николаем II.

Должность хаззана существует и у караимов (в произношении караимов Восточной Европы — «газзан»).

Примечания

Ссылки 

 

Еврейская литургия
Синагога